House (casa in inglese) può riferirsi a:

Geografia 
 House – villaggio del Nuovo Messico
 House – comunità non incorporata della Carolina del Nord

Persone 
 Julian House (...) – musicista e grafico britannico
 Simon House (1948) – tastierista e violinista inglese
 Son House (1902-1988) – cantante e chitarrista statunitense di musica blues
 Steve House (1970) – alpinista statunitense

Cinema 
 Hausu o House – film giapponese del 1977 diretto da Nobuhiko Obayashi
 Chi è sepolto in quella casa? (House) – film del 1986 diretto da Steve Miner
 House! – film del 2000 diretto da Julian Kemp con Kelly Macdonald
 House – film del 2008 diretto da Robby Henson con Michael Madsen

Musica

Generi musicali 
 House – genere di musica dance
 Acid house
 Deep house
 Electro-house
 French house
 Garage house
 Hip house
 Minimal house
 Progressive house
 Tech-house

Televisione 
 Dr. House - Medical Division (House, M.D.) – serie televisiva statunitense
 Gregory House – protagonista della serie

Personaggi immaginari 
 Thomas "Casa" Conklin (Thomas "House" Conklin) – personaggio della serie cinematografica Scuola di polizia e dell'omonima serie animata

Altro 
 House – sistema operativo

Pagine correlate 
Haus (disambigua)
The House